Winter Is Coming 2022 fue un especial de televisión que se transmitió en vivo el 14 de diciembre de 2022 por el canal televisivo estadounidense TBS como especiales del programa de televisión semanal Dynamite desde el Curtis Culwell Center en Garland, Texas.

Producción 
AEW Winter Is Coming es un especial de televisión anual realizado en diciembre por All Elite Wrestling (AEW) desde 2020, y se transmite como un episodio especial del programa insignia de AEW, Dynamite. El título del episodio "Winter Is Coming" se deriva de Game of Thrones, una serie de televisión de HBO, que forma parte de Warner Bros. Discovery, que también incluye socios de transmisión de AEW TBS y TNT..
 
El 12 de octubre de 2022, se anunció que el tercer Winter Is Coming se emitiría como un episodio del 14 de diciembre para Dynamite en TBS y el 16 de diciembre un episodio para Rampage en TNT. El evento nuevamente se llevará a cabo en el Curtis Culwell Center en Garland, Texas por segundo año consecutivo.

Resultados 
 Death Triangle (PAC, Penta El Zero M & Rey Fénix) derrotaron a The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson & Nick Jackson) en un Best of 7 Series por el Campeonato Mundial de Tríos de AEW.
 Fénix forzó a Nick a rendirse con un «Inverted Kneebar».
 Durante el combate, Nick abandonó la lucha; pero se integró más tarde con The Elite.
 Esta fue la cuarta lucha de un Best of 7 Series, donde Death Triangle venció por un 3-1.
 "Jungle Boy" Jack Perry derrotó a Brian Cage (con Prince Nana).
 Perry cubrió a Cage con un «Roll-Up».
 Durante la lucha, Nana interfirió a favor de Cage.
 Después de la lucha, The Firm (Lee Moriarty & Big Bill) atacaron a Perry; pero fueron detenidos por Hook.
 House of Black (Malakai Black, Brody King & Buddy Matthews) (con Julia Hart) derrotaron a The Factory (QT Marshall, Aaron Solo & Cole Karter) (con Lee Johnson & Nick Comoroto).
 Black cubrió a Marshall después de un «Black Mass».
 Action Andretti derrotó a Chris Jericho.
 Andretti cubrió a Jericho después de un «Standing Shooting Star Press».
 Ruby Soho derrotó a Tay Melo (con Anna Jay).
 Soho cubrió a Melo después de un «No Future».
 Después de la lucha, Jay atacó a Soho.
 MJF derrotó a Ricky Starks y retuvo el Campeonato Mundial de AEW y el Dynamite Diamond Ring.
 MJF cubrió a Starks con un «Roll-Up».
 Después de la lucha, Bryan Danielson confrontó a MJF.

Véase también 
 Anexo:Episodios especiales de AEW Dynamite

Referencias 

Episodios especiales de la AEW
Lucha libre profesional en 2022